Bonplandia puede referirse a dos revistas de botánica:
 Bonplandia, revista editada en Corrientes, Argentina;
 Bonplandia (Hanover),  revista editada en Hanover, Alemania.